ЦСК — аббревиатура может означать:

Центральный спортивный клуб 
 ЦСК ВМФ — Центральный спортивный клуб Военно-морского флота
 ЦСК ВВС — Центральный спортивный клуб Военно-воздушных сил
 ЦСК ВВС (женский футбольный клуб) (1988—2004) — женский футбольный клуб из Самары, Россия
 ЦСК ВВС (клуб по хоккею с мячом) — бывшее (1988—2004) название клуба «Динамо» Самара
 ЦСК ВВС (стадион, Самара) — футбольный стадион в Самаре, часть комплекса ЦСК ВВС «Стара-Загора»
 ЦСК ВВС (хоккейный клуб) — клуб по хоккею с шайбой из Самары, Россия
 ЦСК ВВС-Самара (1976—2009) — бывший баскетбольный клуб из Самары, Россия

Центральный спортивный комплекс 
 ЦСК «Витебский» — спортивный комплекс в Витебске, Беларусь
 ЦСК Лида — многофункциональный стадион в Лиде, Беларусь
 ЦСК «Неман» — многофункциональный стадион в Гродно, Беларусь
 ЦСК ВВС «Самара» — многофункциональный стадион в Самаре, Россия
 ЦСК ВВС «Самара» — ледовый дворец в Самаре, Россия
 ЦСК Рязань — спортивный комплекс со стадионом в Рязани, Россия.

ZSC (ЦСК) 
 ZSC (ЦСК) — аббревиатура названия хоккейного клуба Zürcher Schlittschuh Club (ZSC, Zurich Skating Club).

См. также 
 ЦСКА